Jocs: Escarabat bum-bum, un joc infantil
 Automòbils:
 Volkswagen Escarabat, automòbil produït pel fabricant alemany Volkswagen entre 1938 i 2003
 Volkswagen New Beetle
 Zoologia: 
 Escarabat o blatodeu, ordre d'insectes exopterigots
 Escarabat o coleòpter, ordre d'insectes endopterigots, sense relació amb els anteriors